Дмитрий Владимирович Егоров: Егоров, Дмитрий Владимирович (род. 1975) — российский хоккеист.
 Егоров, Дмитрий Владимирович (род. 1980) — режиссёр.